Ноульсой (, ) — острів на заході Фарерського архіпелагу. Площа — 10,2 км². Знаходиться в 5 км на схід від Торсгавна і на південь від Естуроя. Населення острова — 222 особи (2013), всі вони проживають в єдиному на острові однойменному селі.

Клімат

Галерея

Примітки

Посилання 

 Welcome to Nólsoy   
 Nólsoy